Shipton peut désigner :

Personnalités
 Eric Shipton, un alpiniste et explorateur britannique du .
Mère Shipton (1488-1561), prophétesse et voyante anglaise.
 Paul Shipton, un écrivain britannique du même siècle.

Toponymes
 Mont Shipton, un sommet de la cordillère Darwin au Chili ;
 Shipton (Québec), une ex-municipalité du Québec, au Canada, fusionné avec la municipalité de Danville ;
 Shipton, village situé dans le Gloucestershire, au Royaume-Uni.